Вальферданж (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Вальферданж является частью кантона Люксембург. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 7383 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 3249 домашних хозяйств. Занимает площадь 7,06 км² (по занимаемой площади 113 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 405 м. (54 место из 116 коммун), наименьшая 228 м. (44 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.walferdange.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга